Seznam děkanů Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy uvádí přehled všech jejích čelných představitelů od založení této školy až po současnost:

Externí odkazy 
 Přehled děkanů Evangelické teologické fakulty

Vyučující na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy
Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy
Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy
Děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy
Děkan
Děkan